Eureka Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Eureka Historic District (Kalifornien), ID-Nr. 91001523
 Eureka Historic District (Nevada), ID-Nr. 73001078
 Eureka Historic District (Utah), ID-Nr. 79002514